Song hace referencia a varios artículos:

Dinastías
 Dinastía Song, gobernante en China en el periodo de 960 a 1279. Su fundación marcó la reunificación de China por primera vez desde el colapso de la Dinastía Tang en el año 907.

Personas
 Rigobert Song, futbolista de Camerún.
 Alex Song, futbolista camerunés que juega en el FC Rubin Kazán.

Lugares
 Monte Song, en Henan, China.

Autores de nombres científicos 
 B.Song - Bin Song fl. 1992
 C.Song - Chao Song fl. 2008
 G.Q.Song - G.Q. Song fl. 1994
 R.Q.Song - Rui Qing Song fl. 1988
 Song - Da-xiang Song, aracnólogo
 X.Q.Song - Xi Qiang Song fl. 2008
 X.H.Song - Xiang Hou Song fl. 1984
 Y.Song - Yi Song fl. 2011
 Z.C.Song - Zhi Chen Song fl. 1994

Además
 Song (emoción), experimentada por el pueblo Ifaluk de la Micronesia.
 Song (aerolínea), aerolínea de bajo costo operada y adquirida por Delta Air Lines.
 Song, en inglés, significa canción en castellano.